Albrecht III. Bavorský zvaný Zbožný (27. března 1401 – 29. února 1460) byl bavorsko-mnichovský vévoda pocházející z dynastie Wittelsbachů. Byl synem vévody Arnošta Bavorského a jeho ženy Alžběty, dcery milánského vévody Bernaba Viscontiho.

Život 
Po smrti českého krále Albrechta Habsburského mu český zemský sněm nabídl českou královskou korunu, ale bavorský vévoda ji odmítl.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Bavorští vévodové
Wittelsbachové
Narození v roce 1401
Narození v Mnichově
Úmrtí v roce 1460
Muži
Úmrtí 29. února
Narození 27. března
Úmrtí v Mnichově